Satsuma o Citrus unshiu, cítric
 Rebel·lió de Satsuma (1877), revolta dels antics samurais de Satsuma, dirigits per Saigō Takamori contra el govern del Japó de l'emperador Meiji 
 Domini de Satsuma, domini feudal japonès
 Toponímia:
 Satsuma (vila japonesa), 
 Districte de Satsuma, districte a Kagoshima 
 Península de Satsuma, península a Kagoshima 
 Província de Satsuma, antiga província del Japó que constitueix la part occidental de la prefectura de Kagoshima, a l'illa de Kyūshū
 Satsuma (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Satsuma (Louisiana)
 Satsuma (Texas)
 Satsuma (Florida)